Поно́с (пронос, діарея) — розлад функції травного тракту, який характеризується частими позивами до випорожнення і рідким калом
 Поно́с — одноразовий приплід у деяких тварин. Поширене вживання в цьому значенні слова «послід» є мовною помилкою, спричиненою перекладом багатозначного , що може означати як «одноразовий приплід», так і «послід».

Примітки